Roberto Guillermo Mac Lean Ugarteche (Lima, 10 de enero de 1931), jurista y catedrático peruano. Ex-Embajador del Perú en Estados Unidos.

Biografía 

Hijo del sociólogo Roberto Mac Lean y Estenós y María Ugarteche Bebín, sobrina del presidente Manuel Prado y Ugarteche.  

Realizó sus estudios escolares en el Colegio de la Inmaculada y en el Colegio Militar Leoncio Prado.  

Estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, obteniendo en grado de abogado y de máster en Derecho. 

Fue asesor jurídico del Banco Central de Reserva del Perú, juez de la Corte Suprema de Justicia del Perú y árbitro de la Corte de Arbitraje Internacional de La Haya, donde formó parte del equipo peruano que defendió la posición peruana sobre la controversia de delimitación marítima con Chile. 

Fue Embajador del Perú en los Estados Unidos durante 1991-1992.

Labor académica 
Fue catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos y decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (1972-1974). Actualmente, es profesor en la Academia de la Real Policía Montada del Canadá, la Academia de Derecho Internacional de La Haya, la Universidad de Georgetown y en la Universidad Metodista del Sur.

Genealogía

Referencias 

Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Diplomáticos de Perú
Juristas de Perú
Abogados de Perú
Embajadores de Perú en Estados Unidos
Sanmarquinos (siglo XX)
Alumnado de la Universidad de Cambridge
Grandes cruces de la Orden José Gregorio Paz Soldán
Alumnado del Colegio Militar Leoncio Prado